Bolken ist eine Ortsbezeichnung:
 Bolken, Gemeinde im Bezirk Wasseramt, Kanton Solothurn, Schweiz
 Bolken, bis 1938: Czychen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Cichy (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Bölken
 Bohlken